Kollegger ist der Familienname folgender Personen:

 Andreas Kollegger (* 1981), österreichischer Fußballschiedsrichter
 Harald Kollegger (* 1955), österreichischer Schriftsteller und Neurologe
 Heiri Kollegger (Heinrich Kollegger; 1925–2007), Schweizer Musiker
 Paul Kollegger (1872–1927), Schweizer Musiker